En tonlös uvular klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som .

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa uvulara klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är uvular, vilket betyder att den uttalas med bakre delen av tungryggen trycks mot gomspenen, längst bak på den mjuka gommen.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Fonetik
Konsonantljud